Ireland kan syfta på:

 Ireland (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 RMS Empress of Ireland – kanadensisk oceanångare, förliste 1914 med 1012 omkomna
 5029 Ireland – en asteroid

Geografi

Irland
 Ireland  – engelskt namn på Irland

Kanada
Ireland, Nova Scotia – ort i provinsen Nova Scotia

Se även
Irlande – kommun i provinsen Quebec

Nya Guinea
 New Ireland – en ö i Bismarckarkipelagen belägen öster om Nya Guinea, se Niu Ailan
New Ireland – provins tillhörande Papua Nya Guinea belägen på New Ireland

Storbritannien
Ireland, Bedfordshire – ort i  grevskapet Bedfordshire

USA
Ireland, Indiana – ort i delstaten Indiana
Ireland, West Virginia – ort i delstaten West Virginia

Se även
 Ireland Island – flera

Se även 
Irland (olika betydelser)